L'Istrie est une péninsule de l'Adriatique, partagée entre la Slovénie et la Croatie.

Elle a donné son nom à :
 Istrie, département du royaume d'Italie (1806-1809)
 Istrie, subdivision des Provinces illyriennes (1811-1814)

Voir aussi 
 Istria (homonymie)

Homonymie de toponyme